Илино̀й  (също Илинойс или Илиноис) (, произнася се Илиной) е щат в Съединените американски щати. Столицата му е Спрингфийлд.

Има население от 12 859 995 жители (2015). Общата му площ е 140 998 km². Пощенски код IL.

Илинойс става 21-вият щат в САЩ през 1818 г.

География 
Съседните на Илиной щати са Индиана на изток, Уисконсин на север, Мисури и Айова на запад, а на юг е Кентъки.

Административно деление

Градове 
С население над 1 000 000 души:
 Чикаго

С население от 100 000 до 1 000 000 души:
 Аурора
 Пеория
 Рокфорд
 Спрингфийлд

С население от 10 000 до 100 000 души:
 Еванстън
 Куийнси
 Мейууд
 Молийн
 Морис
 Понтиак
 Харисбърг
 Шампейн
 Ърбана

Окръзи 
Илинойс се състои от 102 окръга:

Население

Религия 
 80% – християни(49% – протестанти, 30% – католици, 12% – баптизъм, 7% – лютерани, 7% – методисти, 3 – презвитерианство, 20% – други християнски религии)
 16% – атеисти
 4% – други религии

Икономика

Видни висши училища

Държавни 
 Университет на Илинойс в Ърбана-Шампейн – University of Illinois at Urbana-Champaign
 Университет на Илинойс в Чикаго – University of Illinois at Chicago
 Илинойски държавен университет – Illinois State University
 Южен Илинойски университет – Southern Illinois University

Частни 
 Чикагски университет – University of Chicago
 Северозападен университет – Northwestern University

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на щата Илинойс